Foggia puede hacer referencia a:
 Foggia, comune y ciudad italiana.
 Provincia de Foggia, provincia italiana.
 U.S. Foggia, club de fútbol italiano.
 Pasquale Foggia, futbolista italiano.